Сергей Рождественский:
 Рождественский, Сергей Васильевич (1868—1934) — историк, архивист, чл.-корреспондент РАН.
 Рождественский, Сергей Егорович (1834—1891) — русский педагог и писатель.
 Рождественский, Сергей Феофанович (в монашестве Тихон; 1881—1937) — епископ Русской православной церкви, епископ Череповецкий.